

Pessoas
Haldan Hartline

Localidades
Hartline (Washington)

Desambiguação